Az alábbi oldal a budapesti vasút-, HÉV-, és villamosvonalak személyszállításán kívül eső, ipari célból által használt budapesti iparvágányok listáját tartalmazza.

Budapest vasúti-villamosi közlekedésének kialakulása még a 19. századra esik, és az áruszállítás megoldására már a kezdeti időktől bonyolult vágányhálózat alakult ki a fővárosban. Mind a vasút és a HÉV-ek, mind a villamosok több iparvágánnyal voltak ellátva. A vasút gyári iparvágányaihoz közvetlenül, a villamosok iparvágányaihoz kapcsolódó üzemekhez a vasúttól a villamosvágányokon keresztül folyt a teherszállítás. A 20. század második felében az iparvágányok kihasználtsága fokozatosan lecsökkent, majd a rendszerváltás után (1996) a BKV felmondta a villamosvágányokon való teherszállítást. A budapesti vasúti iparvágányok jelentős része is a gyárak megszűnésével üzemen kívül lett helyezve, egy részüket el is bontották az ezredfordulót követő években.

 Jegyzet: az iparvágányok számánál a telephelyre bemenő vágányok vannak figyelembe véve, nem pedig a telephely esetleg kiterjedt belső vágányhálózata.

A villamosokhoz kapcsolódó iparvágányok

Buda

Pest

A HÉV-hez kapcsolódó iparvágányok

A vasúthoz kapcsolódó iparvágányok

Buda

Nagytétényi-körzet

Hárosi-körzet

Kelenföldi-körzet

Óbudai-körzet

Pest

Újpesti-körzet

Angyalföldi-körzet

Vizafogói-körzet

Rákosrendezői-körzet

Rákospalotai-körzet

Rákosi-körzet

Kőbányai-körzet

Kőbánya Hízlalói (Gyárdűlői)-körzet

Kőbánya–pestszentlőrinci-körzet

Józsefvárosi-körzet

Ferencvárosi-körzet

Kispesti-körzet

Pestszentimrei-körzet

Ferihegyi reptéri-körzet

Csepel-sziget

Források, bővebb információk 
 Budapest vasúti hálózata – vázlat (1987 márciusa, szerkesztette Wenzel György) INː 
 Budapest vasúti hálózata 1996 (Loór Gyula vázlata), GIF kép
 http://villamosok.hu/balazs/teher/ipvg.html
 http://villamosok.hu/balazs/bpvasut/ipvg/index.html
 http://tervez2.eu/portal/vonaladat/120/ferencvaros_kobanya_kispest

Vasúti pálya
Iparvágányok